Eerste klasse (1977/1978) była 75. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii